Agnieszka Matusiak – polska slawistka
 Andrzej Matusiak – dyrektor Stołecznej Estrady, manager kultury
 Anna Matusiak – polska dziennikarka
 Bogumiła Matusiak – polska kolarka szosowa
 Dariusz Matusiak – polski piłkarz
 Grzegorz Matusiak – polski polityk, działacz PiS, poseł na Sejm VII i VIII i IX kadencji
 Jan Matusiak – polski polityk, poseł na Sejm (1985–1989)
 Jarosław Matusiak – polski piłkarz
 Jerzy Matusiak – polski ekonomista, samorządowiec, burmistrz Strzelina
 Kazimierz Matusiak – polski filolog, nauczyciel, kaliski działacz kulturalny i oświatowy
 Klemens Matusiak – polski działacz narodowy, nauczyciel
 Magdalena Matusiak – polska siatkarka
 Piotr Matusiak – polski dyplomata
 Rafał Matusiak – polski siatkarz
 Ryszard Matusiak – polski działacz polityczny i związkowy, działacz NSZZ Solidarność
 Radosław Matusiak – polski piłkarz
 Romualda Matusiak – polska polityczka, nauczycielka, posłanka na Sejm PRL IX i X kadencji
 Stefan Matusiak – polski urzędnik kolejowy, działacz społeczny, poseł na Sejm (1935–1938)
 Szymon Matusiak – polski folklorysta, gwaroznawca, nauczyciel
 Tadeusz Matusiak – prezydent Łodzi, działacz SLD
 Tadeusz Matusiak – polski inżynier elektryk, doktor nauk technicznych, pracownik Politechniki Wrocławskiej
 Wojciech Matusiak – polski kolarz szosowy i torowy